Ali Alijew () ist der Name folgender Personen:
 Ali Magomedowitsch Alijew (* 1983), russischer Boxer
 Ali Surkanajewitsch Alijew (1937–1995), sowjetischer Ringer